La edición 91.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 25 de mayo y el 7 de junio de 1992 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas, el mismo número de tenistas con el que comenzó el cuadro individual femenino

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  por el estadounidense Jim Courier  logrando así el segundo y último de los títulos que obtendría en París al imponerse en la final al checo Petr Korda.

En la competición individual femenina la victoria fue para la yugoslava Monica Seles que lograba el tercer y último de los títulos que obtendría en Roland Garros al imponerse a la alemana Steffi Graf.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1992